Stewart SF03 — болид Формулы-1, построенный командой Stewart Grand Prix для участия в чемпионате мира  года.

История 
Болидом управляли Рубенс Баррикелло и Джонни Херберт. На Гран-при Европы 1999 года на трассе Нюрбургринг Херберт завоевал первую и единственную победу команды Stewart Grand Prix в Чемпионате мира Формулы-1.

Команда заняла 4-е место в Кубке конструкторов. Сезон  года стал самым успешным в короткой истории Stewart Grand Prix. В конце сезона команду выкупил концерн Ford и на следующий сезон команда была заявлена под новым названием - Jaguar Racing. Однако, за годы принадлежности Ford команда не смогла достичь уровня 1999 года.

Дизайн и развитие 
Тестирование SF3 началось в 1998 году, начиная с тестов в Сильверстоуне с Лучано Бурти и Марио Хаберфельдом, которые выступали за Пола Стюарта в F3. Позже, в октябре 1998 года, Йос Ферстаппен также участвовал в испытаниях автомобиля 1999 года. SF3 был представлен 7 января на выставке Autosport International в Национальном выставочном центре Бирмингема. В 1999 году Stewart SF3 использовал новый двигатель Cosworth CR1 V10, заметно меньший и технически более продвинутый. В начале сезона 1999 года Ford объявил, что станет эксклюзивным поставщиком двигателей для Stewart Grand Prix, не продлив соглашение с Minardi на 2000 год. Вскоре после запуска новой машины Стюарт произвел внутренние закулисные перестановки в своей команде. Дэвид Ринг был назначен управляющим директором, а Пол Стюарт стал его заместителем. В то же время Гари Андерсон присоединился к ним в качестве технического директора, кроме того из Jordan Grand Prix пришел Даррен Дэвис, а из серии CART - Саймон Смарт. К середине сезона Ринг покинул команду и Пол Стюарт был назначен главным операционным директором.

В преддверии Гран-при Великобритании команда выпустила большое обновление для SF3. Оно включало изменения днища, боковых понтонов, были приподняты выхлопные трубы и дополнительные модификации нового двигателя Cosworth.

Расцветка ливреи 1999 года не изменилась и была белой, с полосами в шотландскую клетку по бокам кокпита. HSBC оставался основным спонсором, а Ford был представлен своей эмблемой по бокам верхнего воздухозаборника. По ходу сезона у команды появились дополнительные спонсоры, такие как William Grant & Sons и Global Beach, которые поддержали команду при запуске их первого веб-сайта.

Результаты выступлений 

Шасси Stewart Формулы-1